Владимир Васильевич Корсков (3 ноября 1916 года, Владивосток — 1988 год, Владивосток) — капитан парохода «Мореход Кусков» Сахалинского морского пароходства Министерства морского флота СССР, Холмск, Сахалинская область. Герой Социалистического Труда (1963).

Биография 
Родился в 1916 году в рабочей семье во Владивостоке. В 1931 году окончил семилетку и поступил в школу фабрично-заводского обучения при Дальзоводе, по окончании которой трудился токарем на этом же заводе. В 1934 году был призван на срочную службу в Красную Армию. С 1936 года обучался на судоводительном отделении Владивостокского морского техникума. В 1939 году вступил в ВКП(б). С 1940 года — 3-ий, 2-ой помощник капитана на судах «Москвальво» и «Урицкий» Дальневосточного морского пароходства. Во время Великой Отечественной войны в составе караванов доставлял грузы через Атлантический океан на пароходе «Урицкий». Во время войны с Японией воевал в составе десантной группы при доставке грузов на Курильские острова.

С 1947 года трудился в Сахалинском морском пароходстве. Перегонял суда из Польши на Сахалин. В 1960 году назначен капитаном парохода «Мореход Кусков». Под его руководством экипаж парохода «Мореход Кусков» завоевал звание «Экипаж коммунистического труда». В 1961 году за эффективное руководство был награждён званием «Лучший капитан Министерства морского флота». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1963 года «за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития морского транспорта» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

С 1969 по 1976 года — капитан пароходов «Белоостров», «Победино» Сахалинского морского пароходства.

В декабре 1976 года вышел на пенсию. Проживал во Владивостоке, где скончался в 1988 году.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За победу над Японией»
 Медаль «За трудовое отличие» — дважды (10.08.1945; 29.03.1952)
 Почётный работник морского флота (1960).

Литература 
 Герои Социалистического Труда // На холмах — у моря: городу Холмску — 140 лет / сост., автор текста А. В. Тарасов; фото В. П. Калыгина. — Южно-Сахалинск: Сахалин — Приамурские ведомости, 2010. — С. 30.
 Егоров, В. Снова в морскую даль / В. Егоров// Герои земли Сахалинской. — Южно-Сахалинск: Дальневосточное книжное издательство: Сахалинское отделение, 1972. — С. 99 — 105.
 Костанов, А. И. Вехи развития [даты, события, факты]/ А. И. Костанов // Холмску — 120/ ред.- сост. Н. Афанасьев, А. Гарин. — Южно-Сахалинск. — Дальневосточное книжное издательство: Сахалинское отделение, 1990. — С. 110—113.
 Костанов, А. И. Страницы истории города Холмска/ А. И. Костанов. — Южно-Сахалинск: Сахалинское отделение ВООПИК: Архивный отдел Сахалинского облисполкома, 1990. — С. 85.
 Среди героев — холмчане // Морские ворота Сахалина: городу порту Холмску — 135 / ред.- сост. А. В. Тарасов; статьи А. И. Костанова, Н. А. Афанасьев, А. В. Тарасова; фото В. П. Калыгина. — Хабаровск: Приамурские ведомости, 2005. — С. 25.

Ссылки 
 
 Среди Героев — Холмчане, МБУК «Холмская централизованная библиотечная система» Центральная районная библиотека им. Ю. И. Николаева

Участники советско-японской войны (СССР)